Бартуліс () — литовське прізвище.

Відомі носії 
 Еуґеніюс Бартуліс (*1949) — литовський католицький єпископ.
 Оскарс Бартуліс (*1987) — латвійський хокеїст, захисник.

Литовські прізвища